Иоганн Даниэль Ти́циус (, 2 января 1729, Кёнитц, Восточная Пруссия — 11 декабря 1796, ) — немецкий физик и математик. Работал в Лейпцигском (1752—1756) и Виттенбергском (с 1756) университетах. Установил эмпирическое правило, которому подчиняется расстояние планет Солнечной системы от Солнца.

Память 
В 1970 году Международный астрономический союз присвоил имя Иоганна Тициуса кратеру на обратной стороне Луны.

Библиография

Автор 
 Mem. Em. Guil Görz, viri iuvenis docti ex extmiae indolis, praematura morte in Athenaeo Gedanensi 1748 exstincti. Danzig 1743.
 Investigatio finium divinorum in rebus naturalibus necessaria, adversus Cartesium Princip. philos. I. 28-III, 2. defensa. Leipzig 1753.
 Philosophische Gedanken von dem wahren Begriffe der Ewigkeit. Leipzig 1754.
 Parus minimus, Polonorum Remiz, Bononieusium pendulinus descriptus. Accedit tabularum aencaruin biga. Leipzig 1756.
 Prog. quo J. Craig principia theologiae christianae mathematica illustrat, et de valore testimonii humani disputat. Wittenberg 1756.
 Animadversiones quaedam matbematicae Progr. Wittenberg 1761.
 Nachricht von den Gelehrten, welche aus der Stadt Conitz des Polnischen Preussens, herstammen; nach Hrn. Hofraths Goedtkens Grundlage abgefasset. Leipzig 1763.
 Feyerliches Denkmahl der Ehrfurcht und Treue, dem glorreichen Gedächtnisse Friedrich Augusts, Königs in Polen, und Kurfürst Friedrich Christians gewidmet von der Teutschen Gesellschaft in Wittenberg. 1763.
 Attributorum Dei, apto digestorum ordine, brevis expositio. Leiden 1763.
 Ortus mundi necessarius a priori assertus. Wittenberg 1763.
 Progr. Crisis concretorum lithclogica. Wittenberg 1765.
 Documenta solemnium promotionis philosophicae d. 17 Octob. 1765, elogia creatorum Doctorum philos. et sermo de thermometro aẻreo habitus. Wittenberg 1765.
 Descriptio thermometri metallici ab inventione ill. atque. Excell. Comitis ab Loeser. Leipzig 1765.
 Die gänzliche Ergebung der Lande Preussen an Polen, mittelst des A. 1466 nach der Einnahme von Conitz zwischen König Kasimir dem IV. und dem Hochmeister Ludwig von Erlichshausen geschlossenen Friedens, historisch vorgestellet u.s.w. Wittenberg 1766.
 Gemeinnützige Abhandlungen zur Beförderung der Erkenntniss und des Gebrauchs natürlicher Dinge, in Absicht auf die Wohlfahrt des Staats und des menschlichen Geschlechts überhaupt. Leipzig 1768.
 Abhandlung über die von der naturforschenden Gesellschaft in Danzig aufgegebene Frage von den dienlichsten Mitteln der Versandung der Danziger Nähring vorzubeugen. Wittenberg 1768.
 De electrici experimenti Lugdunensis inventore primo. Wittenberg 1771.
 Academiae, academicis laborantibus gradibus, labescentes. Wittenberg 1771.
 Physicae dogmaticae elementa, praelectionum caussa evulgata. Wittenberg 1773.
 Prog. Generalis experimentorum critica. Wittenberg 1775.
 Lehrbegriff der Naturgeschichte, zum ersten Unterricht entworfen. Neue Ausgabe. Mit 12 illuminierten Kupfern, Leipzig 1791.
 Laudatio Michaelis Christori Hanovii, Prof. philos. in Gymnasio Gedan. quondam celeberrimi, in renuntiatione Doctorum philosophiae recitata; cum vita illiuste Gottl. Wernsdorfio V. Cl. auctore, et elogiis Promotorum. Wittenberg 1777.
 Allgemeine Grundaätze der theoretischen Haushaltungskunst, zum Unterricht für Anfänger. Leipzig 1780.
 Progr. Geometriae situs principia philosophica. Wittenberg 1781.
 Progr. Physicae experimentalis elementa. Leipzig 1782.
 Nachricht von der vormaligen und der neuerbauten Elbbrücke bey Wittenberg, nebst einigen Beylagen. Mit 3 Kupfertafeln, Leipzig 1788.
 Prog. de modo inveniendi per rationem, quae experiendo in physicis inventa sunt. Wittenberg 1789.
 Prog. de superficierum atque solidorum ortu naturali et mensura. Wittenberg 1791.
 Prog. I. de meritis Vaterorum. Wittenberg 1792.
 De virtute medicamentorum resolventium recte diiudicanda, Prolusio. Wittenberg 1793/94 (3 Bde.).
 Von dem Abgange der Knochentheile in dem menschlichen Körper, nebst der Untersuchung, warum alte Leute kleiner find, als sie in ihren männlichen Jahren gewesen? In: Gesellschaftlichcn Erzählungen. (Hamburg 1752—1753) Tl. 3. St. 5.
 Gedanken über die Geschichte der Zukunft. ebenda St. 7.
 Von dem Eifer Karls des Grossen in Anlegung einer Bibliothek. In: der Sammlung der Gesellsch. der freyen Künfte zu Leipzig B. 1. S. 453 (1754) sowie Erneuertes hundertjähriges Andenken der Magdeburgischen Versuche Otto von Guerickes ebenda B. 2. S. 363.

Редактор 
 Michael Christoph Hanov: Seltenheiten der Natur und Oekonomie; nebst deren kurzen Beschreibung und Erörterung, aus den Danziger Erfahrungen u. Nachrichten zu mehrern Nutzen und Vergnügen ausgezogen und herausgegeben. 3 Bände, Leipzig 1752—1755 Mit Kupfern.
 Allgemeines Magazin der Natur, Kunst u. Wissenschaft. 4 Teile, Leipzig 1753—1754 Mit Kupfern. Die folgenden Theile besorgten andere
 Neue Erweiterungen der Erkenntniss und des Vergnügens. 12 Bände (jeder von 6 Stücken) Leipzig 1753—1762.
 Neue gesellschaftliche Erzählungen für die Liebhaber der Naturlehre, der Haushaltungswissenschaft, der Arzneykunst, und der Sitten. 1-4 Teile, Leipzig 1758—1763.
 Nützliche Sammlung von Aufsätzen und Wahrnehmungen über die Witterungen, die Haushaltskunde, das Gewerbe, die Naturkenntniss, Polizey und andere damit verknüpfte Wissenschaften, als die Fortsetzung des Wittenbergischen Wochenblatts. 10 Bände. Leipzig 1783—1792.
 Matthias Kramer: Neues Holländisch-Teutsches, und Teutsch — Holländisches Wörterbuch, in dieser neuen Auflage mit unzähligen Wörtern und Redensarten aus der Hölländischen Sprache, aus Künsten u. Wissenschaften vermehrt, durchaus verbessert und zum gemeinen Gebrauch bequemer gemacht. Wittenberg 1759.
 Progr. de divisione animalium generali. Wittenberg 1760.
 Memoria Philippi Melanchthonis finito post. eius obitum saeculo secundo, in solemni Doctorum Philosophiae promotione. Wittenberg 1760.
 Hugo Grotius: De J. B, et P. IL 21. 17 locus vexatus, interpretatus. Wittenberg 1760.
 Wittenbergiscbes Wochenblatt zur Aufnahme der Naturkunde, und des ökonomischen Gewerbes. Wittenberg 1768—1775 (8 Bände).
 John Craig: Principia Theologiae christianae mathematica. Lank Verlag, Leipzig 1756.

als Respondent 
 Daniel Gotthilf Berthold: De rebus petrefactis carumque divisione observationes variae. Dissertation, Wittenberg 1766.
 Adolph Julian Bose: Vestigia fluxus et refluxus in mare Baltico, praesertim ad Vistulae ostium. Dissertation, Wittenberg 1760.
 Johann Christian Franke: 'De pecuniae deterioris atque melions exaequatione praesertim in mutuo. Dissertation, Wittenberg 1763.
 Ernst Gottlob von Gernsdorff: De physico mentis in corpus regimine. Dissertation, Wittenberg 1780.
 Christian August Herzog: De Vi elementorum repraefentativa. Dissertation, Wittenberg 1761.
 August Siegmund Krause: De damnis ex nimia aedificiorum altitudine metuendis. Dissertation, Wittenberg 1771.
 Gottlieb Friedrich Oertel: Siccitas anni superioris MDCCLXVI (1766) et aquarum diminutio insolita. Dissertation, Wittenberg 1767.
 Johann David Ripke: Vis materialis. Dissertation, Wittenberg 1765.
 Christian Friedrich Scheibner: De physicae in colendo intellectu usu et praestantia. Dissertation, Wittenberg 1765.
 Johann Traugott Schulze: Luminis lunaris theoria nova. Principiis summi Euler in superstructa. Dissertation, Universität Leipzig 1752.
 Johann Adolf Spitzner: De artis naturam imitandi principiis generalioribus. Dissertation, Wittenberg 1783.
 Diss. de firmitatis cohaerentia in sideribus. Wittenberg 1790.
 Diss. de linearum atque supersicierum ortu naturali et menfura. Wittenberg 1790.
 Diss. sytema plantarum sexuale ad naturam compositum. Wittenberg 1767.

 Переводчик 
 Charles Bonnet: Betrachtung über die Natur («Contemplation de la nature»). Verlag Junius, Leipzig 1783 (2 Bde., mit den Ergänzungen von Abt Spallanzani).
 Henri Louis Duhamel du Monceau: Abhandlung von der Erhaltung des Getraides, und besonders des Waizens («Traité de la conservation des grains»). Verlag Junius, Leipzig 1755—1768.
 (Hauptbd.). 1755.
 (Supplement). 1768.
 Michel de Montaigne: Versuche («Essais»). Diogenes Verlag, Zürich 1996, ISBN 3-257-22880-5 (3 Bde., Nachdr. d. Ausg. Leipzig 1753/54).
 Jean-Jacques Rousseau: Abhandlung, welche bey der Academie zu Dijon im Jahre 1750 den Preis über folgende von der Akademie vorgelegte Frage davongetragen hat: «Ob die Wiederherstellung der Wissenschaften und Künste etwas zur Läuterung der Sitten beygetragen habe?» («Discours sur les sciences et les arts»). Verlag Röhrig, St. Inbert 1997, ISBN 3-86110-105-X (Nachdr. d. Ausg. Leipzig 1752).
 Richard Steele: Der Schwätzer. Eine Sittenschrift («The Tatler»). Lank Verlag, Leipzig 1755/56 (2 Bde.).
 Stephan Thourneyser: Neue Untersuchung des Satzes «Ob die Gottesleugnung und die verkehrten Sitten aus dem System der Fatalität herkommen?». Langenheim, Leipzig 1752 (mit Anmerkungen).
 Horace-Bénédict de Saussure: Versuch über die Hygrometrie («Essais sur l’hygrométrie»). Verlag Junius, Leipzig 1784.

Примечания 

Математики Германии
Физики Германии
Родившиеся в Восточной Пруссии